Nils Gyllenstierna kan syfta på:

 Nils Gyllenstierna (1526-1601) – friherre, kansler, drots
 Nils Gyllenstierna (1585-1622) - viceadmiral
 Nils Gyllenstierna (1648–1720) – greve, militär, fältmarskalk
 Nils Gyllenstierna (1670–1731) – greve, militär, riksråd